Loretz est notamment un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
  (1975-), lanceur de javelot suisse ;
  (1860-1944), cycliste italien ;
  (1960-), navigateur néo-zélandais ; 
  (1836-1917), géologue et paléontologue allemand ;
  (1928–2014), théologien allemand.

Toponyme 
 Bouillé-Loretz, ancienne commune française du département des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine, aujourd’hui partie de Loretz-d'Argenton ;
 Loretz-d'Argenton, commune française du département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Parc national de Lorentz, parc indonésien situé dans la province d'Nouvelle-Guinée occidentale sur l'île de Nouvelle-Guinée.

Patronyme allemand